Taillebourg puede referirse a: 

 Taillebourg, comuna francesa situada en Charente Marítimo; o
 Taillebourg, comuna francesa situada en Lot y Garona.